Lujan ou Luhan est, d'après les récits de Carlos Castaneda, un sorcier nagual membre de la lignée chamanique Abelar de don Juan Matus, .

Il est d'origine chinoise, et étant marin, il serait ainsi arrivé au Mexique.

Expert en arts martiaux (kung-fu ou tai-chi ?), il est certainement à l'origine des exercices de " tenségrité".
 
Grâce à sa connaissance de cinquante modifications possibles du point d'assemblage, il est le plus doué et le plus versatile de son clan. 

Il est le maître de don Rosendo (sorcier), et l'élève de don Santisteban.

Sources 
 Carlos Castaneda, The Art of Dreaming, (L'Art de rêver), 1993, . 

Personnalité du chamanisme
Carlos Castaneda